1902 — одна тисяча дев'ятсот дві — може означати:

  1902 — натуральне число між 1901 і 1903 рр..
 1902 рік до нашої ери григоріанського календаря.
 1902 — невисокосний рік григоріанського календаря.

В астрономії 
 NGC 1902 — розсіяне скупчення в сузір'ї Золота Риба.

У літературі 
 1902 рік в літературі

У мистецтві 
 1902 рік у кіно
 1902 рік у театрі

У музиці 
 1902 рік в музиці

У науці 
 1902 рік у науці

На транспорті 
 1902 рік в історії громадського транспорту